

Patronymes 
Kononov (masculin ; ) ou  Kononova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Kononov (1895-1957), écrivain soviétique ;
 Ivan Kononov (1906-1967), officier soviétique, collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Mikhaïl Kononov (1940-2007), acteur soviétique ;
 Nikolaï Kononov (1958-), écrivain russe ;
 Oleg Kononov (1966-), footballeur russe ;
 Oleksandra Kononova (1991-), championne paralympique de ski nordique ; 
 Viktor Kononov (1996-), joueur russe de rugby à XV ; 
 Vladimir Kononov (1974-), ministre de la Défense de la République populaire de Donetsk (2014-2018).

Patronyme russe